Jules Cardoze (1835-1898), écrivain français ;
Michel Cardoze (1942- ), journaliste français ;
Jacques Cardoze (1969- ), journaliste français, fils du précédent.